Wartenburg steht für:

 Wartenburg (Kemberg), Ortsteil der Stadt Kemberg in Sachsen-Anhalt
 Wartenburg (Gemeinde Timelkam), Katastralgemeinde von Timelkam, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Wartenburg, Stadt im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Barczewo, Stadt-und-Land-Gemeinde im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Klein Wartenburg, Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, siehe Barczewski Dwór
 Burg Wartenburg, im Vöcklatal bei Timelkam
 Herrschaft Wartenburg, ehemalige Herrschaft in Oberösterreich

Personen:
 Karl Wartenburg (1826–1889), deutscher Schriftsteller und Politiker

Siehe auch:
 Altwartenburg
 Neuwartenburg
 Schlacht bei Wartenburg (1813)
 Yorck von Wartenburg
 Wardenburg (Begriffsklärung)
 Wartburg (Begriffsklärung)
 Wartenberg